Der UKS Zamłynie Radom (Uczniowski Klub Sportowy Zamłynie Radom) ist ein polnischer Frauenfußballverein in Radom. Er wurde 1998 gegründet und spielte zwei Saisons in der ersten polnischen Frauenfußball-Liga.

Vereinsinformation 
 Gründung: 1998 
 Vereinsfarben: Weiß-Rot-Grün 
 Adresse: ul. Kraszewskiego 4, 26-600 Radom (klub); ul. Narutowicza 9, 26-600 Radom (Stadion)  
 Telefon/Fax: (48) 385-80-32 
 Stadion: MOSiR
 Fassungsvermögen - 5000 (2500 Sitzplätze) / Flutlicht - nein / Größe - 110 m × 70 m 
 Vorsitzender: Zygmunt Pluta 
 Trainer: Andrzej Pluta

Bilanz 

 2002/03: Klassenerhalt durch Aufstiegsverzicht der Vereine aus der 2. Liga.
 2003/04: Relegation gegen Praga Warschau (1:5 - 4:2) verloren und damit abgestiegen.
 2004/05: Aufstiegsverzicht

Weblinks 
 Profil auf www.90minut.pl
 Profil auf Kobiecapilka.pl

Polnischer Frauenfußballverein
Sport (Radom)
Gegründet 1998
Organisation (Radom)